Station Pollnow was een spoorwegstation in de Poolse plaats Polanów. Voor 1945 lag deze plaats in Duitsland. Naast het station was het station voor de smalspoorlijnen naar Schlawe (Sławno), Köslin (Koszalin) en Breitenberg (Gołogóra) .

Polanów